2004 – (MMIV in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo
 2004 a.C.
 2004 – numero naturale
 2004 – EP di Frah Quintale del 2016
 2004 Lexell – asteroide della fascia principale del sistema solare